Кановский сельсовет

Волгоградская область 

 Кановский сельсовет Старополтавского района

Ставропольский край 

 Кановский сельсовет Курского района